

Geografia 
 Australia
Leichhardt – sobborgo di Sydney
Leichhardt – fiume del Queensland

Persone 
Friedrich Wilhelm Ludwig Leichhardt (1813-1848) – esploratore tedesco dell'Australia